Reinshagen steht für:

 Reinshagen (Remscheid), Ortsteil von Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Reinshagen (Morsbach), Ortsteil von Morsbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Reinshagen (Much), Ortsteil von Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Reinshagen, Ortsteil von Lalendorf, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Reinshagen, Ortsteil von Satow, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Siedlung Reinshagen, Siedlung in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Reynhardeshagen (auch Reinshagen), Wüstung bei Adelebsen, Landkreis Göttingen, siehe Adelebsen #Wüstung Reynhardeshagen

Reinshagen  ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Reinshagen (* 1961), deutscher Jazzmusiker
 Friedrich Reinshagen (1784–1854), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker
 Gerlind Reinshagen (1926–2019), deutsche Schriftstellerin
 Herman Reinshagen (1879–1962), US-amerikanischer Kontrabassist
 Lothar Reinshagen († 2010), deutscher Leichtathlet
 Victor Reinshagen (1908–1992), Schweizer Dirigent und Komponist